Esso peut se référer aux objets ou personnes suivantes :

 Esso, marque associée à la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil, anciennement  (S.O.).
 Esso († 1130), bienheureux, abbé de Beinwil ; célébré le .
 Esso, chef-lieu du raïon Bystrinski, sur la péninsule de Kamtchatka, à l'est de la Russie.
 Laurent Esso, homme politique camerounais.
 , homme politique togolais.